u mehanici:
moment sile
moment količine gibanja: kutna količina gibanja
moment inercije ili tromosti
moment savijanja
u elektrodinamici:
dipolni moment
magnetski moment